Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du 22 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mima Jaušovec et Virginia Ruzici.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 1978 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1978
Rome
Internationaux Italie
Internationaux Italie 1978
Tennis en mai 1978